Baldwin Hills (bergketen), een lage bergketen in Los Angeles
 Baldwin Hills (Los Angeles), een buurt van Los Angeles
 Baldwin Hills (televisieserie), een Amerikaanse realityserie